DTE peut désigner :
 Data terminal equipment (en français, équipement terminal de traitement de données), un élément susceptible d'échanger des données avec un réseau, qui ne se connecte pas directement à la ligne de transmission ;
 dithioérythritol, un jumeau du dithiothréitol ;
 DTE Energy (où DTE est l'abréviation de Detroit Edison), une société de production d'électricité américaine ayant son siège social à Détroit.
Demande de Travaux Electriques, à demander avant la réalisation d'un chantier électrique